Een verkeersweg:
N393 (België)
N393 (Frankrijk)
N393 (Nederland), zie Provinciale weg 393
N393 (Zwitserland)